Lusse peut faire référence à :

 Lusse, commune située dans le département des Vosges, en France ; 
 Lusse (Roßhaupten), quartier de la commune de Roßhaupten, dans le district d'Ostallgäu en Bavière ;
  (c. 1720 - après 1774), flûtiste et compositeur français.

Voir aussi 

 , une bande de territoire défrichée ;

 .